Chiridius är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Wolfenden 1903. I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Pseudaetideus. Chiridius ingår i familjen Aetideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Chiridius